Nicolau Tous i Soler (Igualada, ~1795 — Barcelona, 1870), empresari català, fundador de La Barcelonesa, empresa que es transformà en La Maquinista Terrestre i Marítima.
 Nicolau Tous i Mirapeix (Barcelona, ~1810 — 1892), empresari català, cofundador de La Maquinista Terrestre i Marítima, fill de Nicolau Tous i Soler.